Bayan Bulag kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bayan Bulag (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,09, long 107,07), 
 Bayan Bulag (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 44,28, long 115,95), 

Robotskapade Kinaförgreningar